Solange Ferrero (geboortenaam de Reuver) is een personage uit de Nederlandse televisieserie Voetbalvrouwen, die door RTL 4 wordt uitgezonden. Ze werd in de eerste twee seizoenen gespeeld door Nicolette van Dam. Daarna werd de rol overgenomen door Marit van Bohemen die voor het eerste seizoen al auditie deed voor de rol van Melanie Woesthoff.
 Het was de bedoeling dat Nicolette van Dam terug zou keren voor de geplande film maar om financiële redenen is deze niet gemaakt. Het is onbekend hoe de schrijvers Van Dam weer terug wilden laten komen in de rol van Solange.

Overzicht
Solange is een ietwat simpele voetbalvrouw (haar stopwoord is kutje); over haar verleden is niks bekend. Ze woont samen met Heros-voetballer Italo Ferrero van wie haar familie niks moet hebben omdat het voor de concurrent is. Hoewel Solange om deze reden het contact met haar ouders heeft verbroken blijft ze stiekem contact houden met haar moeder.

Seizoen een 
Solange wordt door macho Italo als huissloofje behandeld; ze moet schoonmaken, zijn kleding kopen, klaar liggen wanneer hij zin heeft in seks, zijn smoothies maken etc., terwijl ze zelf helemaal niks heeft (behalve geld om te winkelen). Wanneer haar hondje Dushi in Italo's dure geluksonderbroek bijt moet Solange een nieuwe kopen; ze haalt een goedkope onderbroek en naait er een label van een duur merk aan vast. Achteraf bleek Solange dit altijd te hebben gedaan teneinde de rest van het geld in haar eigen zak te steken. Als de temperamentvolle Italo hierachter komt slaat hij haar bont en blauw.

Ondertussen zijn Italo en Solange een eigen onderbroekenlijn begonnen. Solange denkt dat ze dit goed doet maar in haar luiheid verkoopt ze de onderbroeken aan een homoseksuele man. Na het zoveelste pak slaag gooit Solange op advies van Melanie kalmeringspillen door de smoothies van Italo. De kalmeringspillen werken goed en Solange zit steeds lekkerder in haar vel; probleem is echter dat ze te veel pillen heeft gebruikt waardoor Italo tijdens een wedstrijd tegen de paal van het doel rent. Nu Italo tijdelijk uit de running is komt zijn moeder Giselle langs om voor hem te zorgen; Solange zit hier niet echt op te wachten en als Dushi (Peggy Sue Ozinga) wordt ontvoerd is ze pas echt verdrietig. Italo weigert de ontvoerders losgeld te betalen voor een hond, maar met hulp van Melanie weet Solange hem op andere gedachten te brengen. Giselle ziet nu ook in dat Solange van Italo houdt en keert met een gerust hart terug naar Italië.

Solange begint een nieuwe carrière als ontwerpster van hondenkleding en wordt door Gucci uitgenodigd om naar Milaan te komen. Italo saboteert deze trip door Solange's paspoort achter te houden ("We gaan pas naar Milaan zodra ik bij AC Milan ga spelen") en verbiedt haar om aanwezig te zijn bij Arjans begrafenis. Solange is het spuugzat en vertrekt; dan pas komt Italo erachter hoeveel hij van haar houdt en vraagt haar ten huwelijk. Solange gaat akkoord op voorwaarde dat ze beter wordt behandeld.

Ondertussen heeft Italo een nieuwe coach, Harry Reitsma, die een aantal veranderingen binnen het elftal heeft aangebracht. Solange, Melanie en Renske zijn hier niet blij mee omdat hun mannen nu allemaal buitenspel staan. Solange, Italo, Melanie, Jeffrey, Renske en Danny besluiten dat hier verandering in moet komen, ongeacht hoe. Wanneer Harry Reitsma om het leven komt bij een auto-ongeluk worden Solange, Melanie en Renske de volgende dag feestend en al gefotografeerd door een roddelblad. Van die feestvreugde blijft echter weinig over als de drie vriendinnen 's avonds in een live-programma de bewuste foto te zien krijgen en meegenomen worden voor verhoor.

Seizoen twee 
Nu Solange dolgelukkig verloofd is met Italo wil ze nog maar één ding; weggegeven worden door haar vader, hoe klein die kans ook is.

Haar ouders wonen in een caravan en wanneer zij van de gemeente een plaatsverbod krijgen mogen ze van Solange hun caravan in haar voortuin zetten. Italo wil het niet hebben en dus dreigt Solange ook te vertrekken als haar ouders weg moeten. Italo beseft dat hij weinig keus heeft en bindt in. De vader en broer van Solange weten Italo het bloed onder de nagels te halen, maar hij blijft kalm; dit verandert echter wanneer Micky cocaïne verstopt in de koffiepads die Italo meeneemt naar een wedstrijd naar het buitenland en deze samen met Solange op gewelddadige wijze terughaalt. Solange biecht alles op en voor straf laat Italo (die echter al meteen doorhad dat de overval nep was) de caravan van de familie De Reuver langs een spoorlijn plaatsen.

Vlak voor de grote dag gaat Solange met Italo bij haar ouders langs, maar de verzoening waar ze op hoopt zit er niet in; in haar bijzijn maakt Ton Italo belachelijk. Op de grote dag besluit Solange niet naar de kerk te gaan, tot grote teleurstelling van Italo die zo graag wil trouwen dat hij iemand uit het publiek vraagt; Tessa Carolus, dochter van de nieuwe Heros-trainer Rutger.
Dat dit huwelijk liefdeloos is weerhoudt Tessa er niet van om bij Italo in te trekken. Solange laat zich echter niet uit haar eigen huis verdrijven en blijft er wonen; uiteindelijk weet ze Italo zover te krijgen om met Tessa te breken en weer voor haar te kiezen. Verder zet Italo zijn ego opzij en gaat hij een verzoeningsgesprek aan met Ton; zo wordt Solange toch nog door haar vader weggegeven.

Seizoen drie 
Nu Solange met Italo is getrouwd is ze alleen nog maar aan het eten; zogenaamd omdat ze met haar innerlijk bezig is. "Jij hebt helemaal geen innerlijk !" maakt Italo haar duidelijk; hij is het spuugzat om door de andere spelers te worden uitgelachen en thuis te worden opgewacht door "de zus van Dik Trom". Solange moet afvallen maar dan wordt ze door Rutger aangereden en ondergaat ze in het ziekenhuis plastische chirurgie. Als Solange in de spiegel haar nieuwe look ziet schrikt ze zich rot en denkt ze verwisseld te zijn met iemand anders, vooral omdat Dushi haar niet meer herkent. Solange doet vergeefs een oproep via televisie, maar dan blijkt dat Dushi is verwisseld; met Ashley, de hond van Kate. Nu Solange Dushi terug heeft en er eindelijk van overtuigd is dat ze zichzelf is kan ze ook haar nieuwe look accepteren.

Lang duurt de vreugde niet want door haar schuld knalt al het geld van Italo uit elkaar en moet ze het verloren bedrag terug zien te krijgen.
Samen met Ton en Micky ontvoert Solange de baas van Heros. Ze geeft hem eten en vraagt aan haar vriendin Oksana een miljoen euro losgeld: voorwaarde is echter dat ze Oleg vermoordt wat uiteindelijk niet gebeurt.

Dan adopteren Solange en Italo een kind; een jongetje. Solange had zich echter voorbereid op de komst van een meisje en roze kleren gekocht; dan moet de kleine Angelo die maar aantrekken, tot grote verbazing van Italo. Omgekeerd blijkt de straatjongen die door Solange wordt gevraagd op te passen een meisje te zijn; ze heet Bonnie en heeft geen ouders. Solange wil Bonnie wel als dochter en Italo stemt uiteindelijk toe. Probleem is echter dat Bonnie stikjaloers is en aan het eind van seizoen 3 Angelo in een vuilniscontainer gooit. Gelukkig komt Ton nog net op tijd om zijn adoptiekleinzoon te redden.

Referenties 

Ferrero, Solange